Altes Amtsgericht steht für:

 Altes Amtsgericht (Cuxhaven)
 Altes Amtsgericht (Darmstadt), Hessen
 Altes Amtsgericht in Petershagen, Nordrhein-Westfalen, siehe Petershagen (Kernstadt) #Altes Amtsgericht
 Altes Amtsgericht Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Altes Amtsgericht Weißenburg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern